Jelcz L100 — польский городской автобус большой вместимости, выпускаемый компанией Jelcz в 2000—2004 годах.

История 
Автобус Jelcz L100 представляет собой 10-метровый вариант автобуса Jelcz T120. В отличие от него, автобус Jelcz L100 имеет модернизированную переднюю часть, заднюю часть с вертикальным расположением огней и видоизменённые окна. Изначально автобус оснащался дизельными двигателями внутреннего сгорания Andoria 6CT107 (Jelcz L100A) и Iveco 8060.45 (Jelcz L100I).

Параллельно с городским автобусом, также был запущен в производство пригородный с дизельным двигателем внутреннего сгорания Iveco 8360 SRC 22 и трансмиссией Voith Diwa.

Производство завершилось в 2004 году.

Ссылки 

 Oficjalny serwis firmy Jelcz
 Dane techniczne modelu Jelcz L100 w serwisie Infobus
 Dane techniczne modelu Jelcz L100 na archiwalnej stronie Jelcz S.A.
 Dane techniczne modelu Jelcz L100I w serwisie Infobus
 Opis modelu Jelcz L100 w serwisie Ocalić od zapomnienia
 Eksploatowane egzemplarze modelu Jelcz L100 w serwisie Transport Wroc.Biz

Автобусы Jelcz